Христофо́р Дюмон (Кристо́ф, , в миру Жан-Рене Дюмо́н, ; 22 июня 1898, Франция — 11 февраля 1991) — католический священник, участник русского апостолата, доминиканец, церковный писатель экуменической тематики.

Биография 
Вступил в доминиканский орден, изучал русский язык. Перешёл в византийский обряд, работал в Русском апостолате, с 1936 по 1954 год служил настоятелем русского католического храма Святой Троицы в Париже. Возглавлял доминиканский центр «Истина», был ректором русской семинарии святого Василия Великого в Лилле.

Был представителем католической прессы на I Всеправославном совещании, состоявшемся с 24 сентября по 1 октября 1961 года на острове Родос.

Умер 11 февраля 1991 года.

Труды 
 L'Eglise Orthodoxe Russe en face du communisme (1950)
 Problèmes de l'unité Chrétienne (1953)
 Les voies de l'unité chrétienne: doctrine et spiritualité (1954)
 Pio XI e i cristiani separati
 Diversité des rites orientaux et enrichissement de la spiritualité catholique (1959)
 Vatican-Phanar (1958 - 1970) (1971)

Примечания

Источники 
Колупаев В. Е. Религиозные деятели русского зарубежья
 Dumont, Christophe-Jean (1897—1991)

Доминиканцы Франции
Писатели Франции
Писатели Франции XX века
Священники Российской грекокатолической церкви